Газебо ( — «беседка»):

 Газебо — монстр 8 уровня в игре Манчкин.
  — симулятор  с открытым исходным кодом.

В искусстве 
 «Газебо» — музыкальный альбом Пола Мадзолини (студия Baby Records, 1983).
  — чёрный комедийный фильм 1959 года с участием Гленна Форда и Дебби Рейнольдс.
  — пьеса Алек Коппел по мотивам рассказа Коппеля и его жены Майры.

Вымышленные персоны и персоналии 
 Газебо Бубовски — персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog.

См. также 
 Гадзебо
 «Газибо» — поэма Саши Соколова (2009).
 Беседка

Примечания